Hotet kan syfta på:  
 Hotet (1966) – en svensk film i regi av Johan Bergenstråhle
 Hotet (1971) – en amerikansk film i regi av Robert Wise, originaltitel The Andromeda Strain
 Hotet (1987) – en svensk dokumentärfilm i regi av Stefan Jarl
 Hotet (2004) – en svensk film i regi av Kjell Sundvall
 Hotet (roman) – en kriminalroman från 2007 av Michael Connelly